Cabia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cabia (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Spanien 

 Cabia (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar